Злая ночь:
 «Злая ночь» — российский немой фильм 1914 года режиссёра Евгения Бауэра.
 «» — стихотворение Константина Бальмонта, опубликованное в 1903 году.
 «Злая ночь» — песня группы Сектор Газа.